Астрагал вздуточашечный () — редкий вид многолетних растений рода  семейства , произрастает в Европе и Азии.

Биологическое описание 
Многолетнее растение с укороченными стеблями.

Листья длиной 15—20 см, непарноперистые, состоят из 15—22 пар листочков яйцевидной или эллиптической формы, покрытых редким опушением.

Цветки собраны в густое кистевидное соцветие по 1—5 или более. Прицветники яйцевидные, 5—8 мм. Венчик жёлтый, флаг 15—45 мм длиной.

Плод — гладкий продолговатый боб длиной 12—15 мм.

Ареал 
Растение было впервые обнаружено в черте города Пловдив в Болгарии. В 1902 году вследствие сбора для коллекций и карьерных разработок единственное известное местообитание растения было уничтожено, вид длительное время считался исчезнувшим. В безуспешных экспедициях по поиску астрагала принимал участие лично царь Борис III. В 1950 году два растения были обнаружены в долине Струмы близ села Кулата. В 1961 году они были перевезены в Ботанический сад Софии, где несколько лет поддерживались и размножались. В 1976 году шесть растений из ботанического сада были высажены в место первоначальной находки вида, однако прижилось лишь одно из них, вскоре погибшее.

Через несколько лет изолированные популяции астрагала вздуточашечного были обнаружены в Македонии и Греции. В 2006 году в долине Струмы вид вновь был найден. Также вид был неожиданно обнаружен в Турции.

В Болгарии вид охраняется законом. Внесён в Красную книгу Болгарии в категории видов, находящихся под критической угрозой исчезновения. Включён в Приложение I Бернской конвенции (1979).

Таксономия 
Вид Астрагал вздуточашечный входит в род  трибы  подсемейства  семейства .

Синонимы

Примечания

Литература 
  

вздуточашечный
Флора Европы
Флора Малой Азии